DirecTV 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Nextel Cup auf dem Martinsville Speedway 2006, siehe Goody's Fast Relief 500
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Texas Motor Speedway 2000, siehe Samsung Mobile 500